2 miejscowości w Polsce: 
 Kępiaste – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica 
 Kępiaste – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Leszno